Torrazza puede referirse a:

 Torrazza Coste, localidad y comuna de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia
 Torrazza Piemonte, localidad y comune de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia